Barthes ist der Familienname folgender Personen:
 Herwig Barthes (* 1971), deutscher Jazztrompeter
 Roland Barthes (1915–1980), französischer Literaturkritiker, Schriftsteller, Philosoph und Semiotiker

Barthes steht für:
 Les Barthes, Gemeinde im französischen Département Tarn-et-Garonne

Siehe auch:
 Barthe (Begriffsklärung)